Гара́ев — фамилия, распространённая у тюркоязычных народов. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Гараев, Абульфас Мурсал оглы (1956) — азербайджанский государственный деятель, министр культуры и туризма Азербайджана.
 Гараев, Аман Алланурович — туркменский государственный деятель.
 Гараев, Вагиф Мамедвели оглы (1955—2021) — российский дипломат.
 Гараев, Вюсал Ислам оглы (1986) — азербайджанский футболист.
 Гараев, Гара Эльхан оглы (1992) — азербайджанский футболист.
 Гараев, Джавидан — азербайджанский самбист.
 Гараев, Закир Омар оглы (1941—2020) — профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана.
 Гараев, Заур (род. 1968) — советский и азербайджанский футболист.
 Гараев, Зулфат Ирекович (род. 2000) — российский тяжелоатлет.
 Гараев, Наиль Мухаметгариевич (род. 1932) — советский борец классического стиля, призёр чемпионата мира (1955).
 Гараев, Рафаил Закирович (1930—2010) — советский каменщик, Герой Социалистического Труда (1971).
 Гараев, Сиявуш Фархад оглы (1942—2015) — химик, академик Национальной Академии наук Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной нефтяной академии.
 Гараев, Хошалы Джораевич (род. 1962) — туркменский политзаключённый.

Персонажи 
 Тимур Гараев — персонаж ряда произведений Аркадия Гайдара.

Гараева

См. также